Шумаки (Білорусь) () — село в Білорусі, у Берестейському районі Берестейської області
 Шумаки (Росія) () — присілок у Російській Федерації, в Коркінському районі Челябінській області